Cyanidiales, red crvenih algi, jedini u razredu Cyanidiophyceae, i poddiviziji Cyanidiophytina. Postoji 7  priznatih vrsta unutar 3 porodice.

Podjela 
Familia Cyanidiaceae Geitler 4 vrste
Genus Cyanidioschyzon P.De Luca, R.Taddei & L.Varano  
Genus Cyanidium Geitler   
Familia Cyanidioschyzonaceae F.D.Ott 1 vrsta
genus Cyanidiococcus S.-L.Liu, Y.R.,Chiang, H.S.Yoon & H.-Y.Fu
Familia Galdieriaceae Merola 2 vrste
Genus Galdieria Merola

Izvori 

 
Crvene alge